Кукова () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Валя-Сяке.
 Кукова () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Струнга.